Leiteiro
Gado leiteiro
Sapium glandulatum

Desambiguação